Dieren
Vogels, een dierklasse met de kenmerkende eigenschap dat ze vleugels hebben met veren

Aardrijkskunde
De Vogel, een kreek tussen Hengstdijk en Lamswaarde
Vogel (Slovenië), een skigebied bij het Meer van Bohinj in Slovenië

Media
Vroege Vogels, een Nederlands radioprogramma

Personen met de (achter)naam Vogel
Vogel (farao), Egyptische koning uit het derde millennium v.Chr.
Alfred Vogel (1902-1996), Zwitsers fytotherapeut en producent van natuurgeneesmiddelen (ook bekend als Dr. Vogel)
 Agnes Debrit-Vogel (1892-1974), Zwitserse journaliste en feministe
Carl August Theodor Vogel, Nederlands militair
Eberhard Vogel, Oost-Duits voetballer
Ellen Vogel, Nederlands actrice
 Esther Baezner-Vogel (1883-1948), Zwitserse muziekcritica
Florian Vogel, Zwitsers mountainbiker
Hans Conrad Vogel, Zwitsers politicus
Jan Vogel, Nederlands accordeonist, componist en dirigent
 Jeanne Schwyzer-Vogel (1870-1944), Zwitserse feministe
Johan Amelius Karel Hendrik Willem Vogel, kolonel der infanterie
Johann Vogel, Zwitsers voetballer
Johann Christoph Vogel, Duits componist, violist en hoornist
Johann Heinrich Traugott Vogel, Duits militair
Jürgen Vogel, Duits acteur, scenarioschrijver, filmproducent en zanger
Matt Vogel (poppenspeler), Amerikaans poppenspeler en televisieregisseur
Matt Vogel (zwemmer), Amerikaans zwemmer
Mike Vogel, Amerikaans acteur
Sanne Vogel, Nederlands actrice, regisseur en schrijfster
Wilhelm Heinrich Ferdinand Vogel (1801-1836), Nederlands militair
Wilhelm Heinrich Ferdinand Vogel (1835-1908), Nederlands militair
Willem Vogel, Nederlands cantor en componist van kerkmuziek
Wladimir Vogel, Zwitsers componist, muziekpedagoog en pianist

Zie ook:
Vogel (geslacht)

Zie ook 
Vogels (doorverwijspagina)